Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2009 vond plaats van 14 tot en met 20 juni 2009 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2009. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen van het Autotron Expodome.

In het enkelspel wist de ongeplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn de derde titel uit haar carrière binnen te halen, door in Rosmalen haar titel met succes te verdedigen. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Belgische Yanina Wickmayer in twee sets.

In het dubbelspel won het ongeplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Flavia Pennetta de finale van het eveneens ongeplaatste duo Michaëlla Krajicek en Yanina Wickmayer na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Rosmalen 2009
Rosmalen